

Чевернур — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Чевернур — присілок, Михайловське сільське поселення, Совєтський район, Марій Ел
 Чевернур — присілок, Ронгинське сільське поселення, Совєтський район, Марій Ел